Земцовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ростовская область
 Земцовское сельское поселение — входит в Боковский район

Тверская область
 Земцовское сельское поселение — входит в Нелидовский район